Curinga (baralho) - carta de baralho que, em certos jogos, vale como substituta de qualquer outra
 Coringa (DC Comics) - um supervilão da série Batman
 Caracteres-curinga, caracteres utilizados para casamento de padrões em computação

Localidades 

 Curinga (Catanzaro)

Veja também 
 Joker

Desambiguação